Astronomia:
Quàsar, classe de galàxies amb nuclis actius
Quàsar OVV, tipus de quàsar violent variable
Cúmul de quàsars, conjunt de quàsars

 Miscel·lània:
Quasar (còmic), nom de diversos superherois de ficció a l'univers de Marvel Comics 
Quasar (motocicleta), model de motocicleta anglesa
Quasar Equatorial Survey Team, aliança d'empreses dels Estats Units